Волковский сельский округ

Краснодарский край 

 Волковский сельский округ Лазаревского района города Сочи

Московская область 
 Волковский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)
 Волковский сельский округ Рузского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Волковский сельский округ Краснинского района

См. также 
Волковский сельсовет